Startbox steht für:

 eine Startvorrichtung bei Pferde- und Hunderennen, siehe Startmaschine
 eine Startvorrichtung für Motoren im Modellbau, siehe Startbox (Modellbau)